Lirio silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Asphodelus fistulosus
El nombre común de la planta Iris foetidissima.
El nombre común de la planta Iris germanica.
El nombre común de la planta Iris graminea.
El nombre común de la planta Iris pseudacorus.
El nombre común de la planta Iris xiphium.
El nombre común de la planta '''''Lilium martagon.